Первый чемпионат Польши по шахматам состоялся в 1926 г. Победителем стал Д. Пшепюрка. До Второй мировой войны чемпионаты проводились нерегулярно: всего 4 раза. Первый послевоенный чемпионат состоялся в 1946 г. С 1948 г. соревнование является ежегодным (исключение — 1958 г.). Больше всего чемпионских титулов завоевал В. Шмидт, с 1971 по 1994 гг. победивший в 7 турнирах. 6 титулов у Б. Сливы, 5 — у Т. Марковского.

Первый женский чемпионат Польши состоялся в 1935 г. Победительницей стала Р. Герлецкая. Она же через 2 года победила во 2-м чемпионате страны. Следующий чемпионат состоялся только в 1949 г. Победила Р. Германова, а Герлецкой удалось завоевать бронзовую медаль. С этого времени соревнование является ежегодным (исключение — 1960 и 1963 гг.). Наибольшее количество титулов чемпионки Польши в активе К. Радзиковской (Холуй), победившей в 9 турнирах. На один титул меньше у М. Соцко (Бобровской) и И. Райлих (Радзевич).

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания

Литература 
 Litmanowicz W., Giżycki J. Szachy od A do Z. Warszawa, 1986. T. 1. S. 664—687. ISBN 83-217-2481-7.

Ссылки 
 Szachowe Mistrzostwa Polski 
 Mistrzostwa Polski mężczyzn w szachach (www.szachypolskie.pl)

Польша